Румб или румб линии - угол ориентирования, отсчитываемый от ближайшего направления – северного или южного меридиана – до заданной линии. Является разновидностью Азимута. Направление (линия) может находиться в одной из четырех четвертей, и для однозначного её определения к градусной величине румба добавляется название четверти: СВ (северо-восток), ЮВ (юго-восток), ЮЗ (юго-запад) или СЗ (северо-запад). Румбы имеют значения от 0° до 90° и обозначаются буквой r.  Численные значения румбов называются табличными углами.

Четыре основных румба и их связь с Дирекционным углом

Обратный румб, принимает те же значения что и прямой, но с противоположенной четвертью (направлен)

См. также 
 Траверз
 Румб

Примечания 

Геодезия